La Druga savezna liga SFRJ 1975-1976, conosciuta semplicemente come Druga liga 1975-1976, fu la 30ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio. 

Questa fu la tredicesima edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia.

Vennero promosse in Prva Liga 1976-1977 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1975-1976 retrocessero una squadra macedone ed una serba, dalla Druga liga scesero 3 compagini dal girone Ovest e 5 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1976-1977.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1976-1977.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1975-1976
Kup Maršala Tita 1975-1976

Collegamenti esterni 
  Stagione 1975-1976 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1975-1976 su exYUfudbal
  Stagione 1975-1976 su sportsport.ba
  Stagione 1975-1976 e risultati su rsssf.com
  Classifiche 1975-1976 su izbrisani

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava